François de Clèves ist der Name folgender Personen:
* François I. de Clèves, duc de Nevers (1516–1562), Graf von Nevers und Eu sowie von Beaufort
 François II. de Clèves, duc de Nevers (1540–1562), Herzog von Nevers und Graf von Rethel und Eu